Sounder – servizio ferroviario suburbano dell'area metropolitana di Seattle
 Sounder – film del 1972 diretto da Martin Ritt